

Localisation 
La résidence des petites sœurs des pauvres est un édifice catholique situé à Nevers, en France.

Adresse : 11 rue Jeanne Jugan

Histoire 
Les petites sœurs des pauvres sont une congrégation consacrée à l'accueil et au soin des personnes âgées pauvres. Elle a été fondée en 1839 par Jeanne Jugan, une simple servante qui a été béatifiée en 1982. Très vite, la congrégation a franchi les limites de la France. Elle est aujourd'hui établie dans 31 pays sur les cinq continents. Elle compte 208 maisons où sont accueillies des personnes âgées sans ressources ou de ressources modestes. À Nevers, c'est justement dans la rue Jeanne Jugan que s'est établie cette résidence, nommée "Ma Maison".

Annexes

Liens internes

Références 

Nevers